Dahieh Janoubyé (en , faubourgs sud) est un faubourg a majorité chiite de Beyrouth au Liban. Sur le plan administratif, il fait partie intégrante du district de Baabda.  habitants y vivent. Il est situé au nord de l'aéroport international Rafic-Hariri. C'est une zone résidentielle avec une zone commerciale importante. Dans ce quartier se trouve le quartier général du Hezbollah, principale milice libanaise obédience chiite, ainsi que la maison de son leader Hassan Nasrallah.

Pendant le conflit israélo-libanais de , la banlieue fut bombardée tous les jours. En effet, une grande partie de ses bâtiments furent détruits à ras le sol, ou endommagés. Ses zones les plus touchées furent Bir el-Abd, Mouaawwad, Sfeir, Burj El Barajneh, Chiyah, Hayy es-Sellomm, et surtout Haret Hreik où se trouve le  du Hezbollah (où se trouvent tous les bureaux des ministres du parti, ainsi que ses associations) qui fut complètement rasé (environ 100 immeubles dont la maison de Hassan Nasrallah).

Principaux quartiers de la Banlieue Sud 

 Burj El Barajneh
 Chiyah
 Hayy es-sellomm
 Haret Hreik
 Sabra-Chatila

Voir aussi 

 Beyrouth
 Conflit israélo-libanais de 2006

Liens externes 

  Photo satellite de la Banlieue Sud avant la guerre de 2006 avec Google Maps
  Photo satellite de la Banlieue Sud avant la guerre de 2006 avec Google Maps
 Photo satellite de la Banlieue Sud après la guerre de 2006

Beyrouth